Топлице има више значења:

 Топлице (бање), термална лечилишта или купатила

Топоними

Босна и Херцеговина 
 Српске топлице, месна заједница у Бањој Луци

Хрватска 
 Топлице (Јастребарско), градско насеље Јастребарског у Загребачкој жупанији
 Бизовачке топлице, топлице поред места Бизовац у Осјечко-барањској жупанији
 Вараждинске Топлице, насеље у Вараждинској жупанији
 Истарске топлице, топлице поред места Бузет у Истарској жупанији
 Крапинске Топлице, насеље и општина у Крапинско-загорској жупанији
 Стубичке Топлице, насеље и општина у Крапинско-загорској жупанији
 Сутинске Топлице, насеље у општини Маче у Крапинско-загорској жупанији
 Тухељске Топлице, насеље у општини Тухељ у Крапинско-загорској жупанији

Словенија

Насеља 
 Римске Топлице, насеље у општини Лашко
 Долењске Топлице, насеље у истоименој општини
 Моравске Топлице, насеље у истоименој општини
 Шмарјашке Топлице, насеље у истоименој општини

Општине 
 Општина Долењске Топлице, општина у Југоисточној Словенији
 Општина Моравске Топлице, општина у Помурској регији
 Општина Шмарјашке Топлице, општина у Jугоисточној Словенији

Остало 
 Медијске топлице, топлице поред места Излаке у општини Загорје на Сави
 Хотел Топлице, хотел у Бледу

Немачка 
 Барбарине топлице, римске терме у Триру

Види још 
 Топлица